Dirka po Madžarski (, ) je cestna etapna dirka po Madžarski, ki z več presledki poteka od leta 1925. Prvi zmagovalec je postal Károly Jerzsabek, najuspešnejši kolesarji v zgodovini dirke pa so László Vida, István Liszkai, Győző Török in Zoltán Remák s po dvema zmagama.

Zmagovalci

Sklici 

Kolesarska tekmovanja
Športne prireditve na Madžarskem
Športne prireditve, ustanovljene leta 1925